Sterngruppe steht für:

 Asterismus (Astronomie), eine aus Erdsicht auffällig beieinanderstehende Gruppe von Sternen
 Dreifachsternchen, das Schriftzeichen ⁂

Siehe auch:
 Stern-Gruppe, eine historische Untergrundorganisation in Palästina